Camille Boignard (1875- ?) : architecte, peintre et dessinateur français ;
 Faubourg de Boignard : groupe de folk rock progressif français ;
 Lavoir de Boignard : un lavoir situé à Saulieu.